Русский памятник:
 Русский памятник (София)
 Русский памятник (Лихтенштейн)